De Irregularia zijn een infraklasse van de zee-egels. Bij deze zee-egels bevinden de buisvoetjes zich aan de bovenzijde van de schaal, waar ze een bloem- of stervormig figuur vormen. De anus bevindt zich aan de zijkant en de mond aan de onderzijde. Een lantaarn van Aristoteles ontbreekt.

Onderverdeling 
Traditioneel werd de infraklasse onderverdeeld in een aantal ordes, al dan niet gegroepeerd in superordes. Kenmerkend was dat ordes als een serie zustergroepen werden behandeld. Met de komst van cladistische methodes, en met name die van de moleculaire fylogenetische analyse, werd duidelijk dat het concept van gelijkwaardige zustergroepen zijn langste tijd had gehad. Op basis van het werk van Andreas Kroh en Andrew B. Smith (2010), is het waarschijnlijk dat de evolutionaire geschiedenis van de Irregularia wordt weerspiegeld door het cladogram dat hieronder wordt gepresenteerd. Een poging om een en ander te vatten in de traditionele superordes en ordes is door Kroh & Smith nog wel gedaan. Ook die indeling wordt hier nog gegeven.

Klassieke vorm van indelen 
 Familie Pygasteridae , 1900 †
 Orde Holectypoida , 1889 †
 Orde Echinoneoida , 1925
 Superorde Neognathostomata , 1981
 Orde Cassiduloida , 1847
 Orde Echinolampadoida , 2010
 Orde Clypeasteroida , 1835 (Zanddollars)
 Superorde Atelostomata , 1879
 Orde Holasteroida , 1957
 Orde Spatangoida , 1840
ongeplaatste families
 Familie Menopygidae , 1911 † (Irregularia incertae sedis)
 Familie Desorellidae , 1911 † (Microstomata incertae sedis)
 Familie Galeropygidae , 1911 † (Microstomata incertae sedis)
 Familie Pygorhytidae , 1909 † (Microstomata incertae sedis)

Cladogram